Ливарна вулиця — у місті Алчевськ
 Ливарна вулиця — у місті Горлівка
 Ливарна вулиця — у місті Дніпро
 Ливарна вулиця — у місті Єнакієве
 Ливарна вулиця — у місті Запоріжжя
 Ливарна вулиця — у місті Зугрес
 Ливарна вулиця — у місті Кременчук
 Ливарна вулиця — у місті Кривий Ріг
 Ливарна вулиця — у місті Львів
 Ливарна вулиця — у місті Малин
 Ливарна вулиця — у місті Павлоград
 Ливарна вулиця — у місті Полтава
 Ливарна вулиця — у місті Севастополь
 Ливарна вулиця — у місті Херсон